John Ricus Couperus (1816-1902), lid van het Hooggerechtshof in Nederlands-Indië
John Ricus Couperus (1853-1940), resident van Jokjakarta